Seznam korpusov z zaporedno številko 17.

Seznam 
 Pehotni
 17. korpus (Združeno kraljestvo)
 17. strelski korpus (ZSSR)
 17. korpus (Wehrmacht)
 17. gorski korpus (Wehrmacht)
 17. korpus (ZDA)
 17. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 17. korpus (Avstro-Ogrska)
 17. korpus (Nemški imperij)
 17. korpus (Ruski imperij)
 17. gardni strelski korpus (ZSSR)
 17. korpus (Otomanski imperij)

 Konjeniški
 17. konjeniški korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 17. mehanizirani korpus (ZSSR)
 17. tankovski korpus (ZSSR)

Glej tudi